Elizabeth of Lancaster (verheiratet Elizabeth Holland, Duchess of Exeter und Countess of Huntingdon LG), (* um 1364; † 24. November 1425) war eine englische Adlige.

Herkunft und Heiraten 
Elizabeth war eine jüngere Tochter von John of Gaunt, 1. Duke of Lancaster und von dessen ersten Frau Blanche of Lancaster. Ihre Mutter starb bereits 1368. Im September 1372 hatte sie zusammen mit ihrer Schwester Philippa und ihrem jüngeren Bruder Henry einen gemeinsamen Haushalt erhalten. 1376 war Catherine Swynford, die Mätresse ihres Vaters, die Erzieherin von Elizabeth und ihren Schwestern. Vermutlich wurde sie 1378 in den Hosenbandorden aufgenommen. 1380 vermählte ihr Vater sie mit dem achtjährigen John Hastings, dem Erben des Earl of Pembroke. Sie wurde in der Folge am Königshof erzogen, wo ihr Vater für den Unterhalt des jungen Paares jährlich £ 100 bereitstellte. Dort sollte sie höfische Manieren und Umgang lernen, doch vermutlich um 1385 verliebte sich dort Sir John Holland, ein Halbbruder des Königs in sie. Elizabeth erlag seinem beharrlichen Werben und wurde von ihm schwanger. Daraufhin wurde ihre erste Ehe aufgelöst und mit Billigung ihres Vaters heiratete sie am 24. Juni 1386 bei Plymouth Holland. Anfang Juli 1386 brach sie zusammen mit ihrem Mann nach Spanien auf, wo ihr Mann ein Kommandant der Armee ihres Vaters war, die seinen Thronanspruch auf Kastilien militärisch durchsetzen wollte. Der Feldzug scheiterte, und schließlich verließ ihr Mann mit ihr die Armee. Sie reisten nach England zurück, das sie im April 1388 erreichten.

Ehefrau von John Holland 
In England wurde ihr Ehemann einer der führenden Günstlinge von König Richard II., der ihn 1388 zum Earl of Huntingdon und 1397 zum Duke of Exeter erhob. Elizabeth, die damit Countess of Huntingdon und Duchess of Exeter wurde, gehörte zu den führenden Damen des Königshofes. Noch nach mehreren Geburten wurde sie 1397 bei einem Fest anlässlich der Vertagung des Parlaments als beste Tänzerin des Hofes ausgezeichnet. In ihrer Beziehung zu ihrem Mann gab es jedoch Spannungen, als ihr Bruder Henry Bolingbroke 1398 verbannt wurde und im darauffolgenden Jahr nach England zurückkehrte, Richard II. stürzte und selbst als Heinrich IV. König wurde. Elizabeth freute sich mit ihrem Bruder, während ihr Mann als Günstling des gestürzten Königs seinen Titel als Duke of Exeter sowie umfangreiche Teile seiner Ländereien verlor. Zusammen mit anderen Verschwörern plante er im Januar 1400 in der sogenannten Epiphany Rising den neuen König zu stürzen, um Richard II. wieder auf den Thron zu setzen. Vor diesem Umsturzversuch kam es zu einem tränenreichen Abschied von seiner Frau, bei der er ihr jedoch noch Vorwürfe für ihre Sympathie mit ihrem Bruder gemacht haben soll. Dennoch verriet Elizabeth die Verschwörung nicht, die rasch scheiterte. Ihr Mann versuchte aus England zu fliehen, wurde aber gefangen genommen und hingerichtet. König Heinrich IV. übergab seiner Schwester seinen abgeschlagenen Kopf, nachdem er über der London Bridge zur Schau gestellt worden war. Da ihr Mann als Verräter enteignet worden war, erhielt sie vom König eine jährliche Pension in Höhe von über £ 666.

Späteres Leben 
Im Sommer 1400 heiratete Elizabeth in zweiter Ehe Sir John Cornewall aus Burford in Shropshire. Ihr Mann war ein gefeierter Turnierkämpfer, aber von wesentlich niedrigerem Stand als sie. Vermutlich hatte Cornewall sich Ende Juni 1400 bei einem Turnier in Anwesenheit des Königs in York ausgezeichnet, wodurch Elizabeth auf ihn aufmerksam wurde. Angeblich hatte sie ihn zunächst ohne Einverständnis ihres Bruders geheiratet, doch schon bald gewann sie wieder die Gunst des Königs. Dieser gab ihr schließlich im Mai 1401 beträchtliche Teile der Besitzungen ihres ersten Mannes in Devon, darunter den prächtigen Landsitz Dartington Hall zurück, wofür allerdings ihre jährliche Pension gekürzt wurde. 1404 erhielt sie als Wittum weitere Besitzungen zurück.

Nach ihrem Tod wurde sie nicht neben ihrem ersten Ehemann, sondern in der Pfarrkirche von Burford, dem Wohnsitz ihres dritten Ehemanns beigesetzt.

Nachkommen 
Aus ihrer zweiten Ehe mit John Holland hatte Elizabeth mehrere Kinder, darunter:  
 Richard († 3. September 1400)
 John Holland (1395–1447)
 Edward Holland, Graf von Mortain (1399–1418)
 Constance († 1437) 
∞ Thomas Mowbray, 4. Earl of Norfolk
∞ John Grey de Ruthyn
 Alice (?) († vor 1406) ∞ Richard de Vere, 11. Earl of Oxford

Aus ihrer dritten Ehe mit John Cornewall hatte sie mindestens zwei Kinder:
 Constance († vor 1429) ∞ John FitzAlan, 14. Earl of Arundel
 John Cornewall (1405–1429)

Vorfahren

Weblinks

Einzelnachweise 

Lady des Hosenbandordens
Britischer Adliger
Familienmitglied des Hauses Lancaster
⚭Elizabeth #Lancaster
Geboren im 14. Jahrhundert
Gestorben 1425
Frau